HD 154672 — звезда, которая находится в созвездии Жертвенника на расстоянии около 215 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 154672 относится к классу жёлтых субгигантов. Её масса и радиус эквивалентны 1,06 и 1,27 солнечных соответственно. Это очень старая звезда, её возраст оценивается приблизительно в 9,28 миллиардов лет.

Планетная система 
В 2008 году группой астрономов, работающих в рамках проекта N2K, было объявлено об открытии планеты HD 154672 b в системе. Это массивный газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер в 5 раз. Планета обращается на расстоянии 0,6 а. е. от родительской звезды, совершая полный оборот за 163 суток. Открытие было совершено методом Доплера.

Примечания

Ссылки 
 HD 154672 на сайте Планетные системы
 HD 154672 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы